Haarajärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Haarajärvi (sjö i Kajanaland), 
 Haarajärvi (sjö i Norra Karelen), 
Haarajärvi (sjö i Kuhmo, Kajanaland, Finland),  (90,8 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar